Luis Abraham Cayón Duran és un antropòleg colombià nascut el 1973. Actualment és professor del departament d'antropologia de la Universitat de Brasília (UnB). Destaca pel seu treball amb la tribu indígena Makuna que habiten a les riberes del riu Comeña i a les desembocadures de Pirá, Paraná i Apaporis del Vaupés Colombià i pels seus estudis sobre la cosmologia, el xamanisme, la gestió ecològica, les relacions naturalesa-societat i els moviments indígenes.

Va estudiar antropologia a la Universitat dels Andes a Bogotà, Colòmbia, i es va graduar el 1998. Va ser allà quant als 22 anys, el 1995, i durant les pràctiques obligatòries de treball a la meitat de la carrera va tenir el primer contacte amb els Makuna en la zona del riu Apaporis. Hi va tornar per continuar fent treball de camp el 1997 per a després eleborar el seu treball “Asi mismo hacían los antiguos, sus abuelos, los pensadores buenos. El pensamiento Makuna: el kumú, los chamanes y la fertilidad de la anturaleza".

El 2004 va estudià un màster a la Universitat de Brasília on després es quedaria per doctorar-se l'any 2010. D'aquests doctorat sortiria una de les obres més importants "Penso, logo crio. A teoria makuna do mundo" (Penso, després existeixo. La teoria Makuna del món). En aquest llibre fa una anàlisi dels conceptes "pensament" (ketioka) i yuruparí (he) per analitzar alguns principis de la visió del món d'aquestes comunitats. Posa en evidència com el coneixement està orientat com una cosmoproducció i la construcció personal amb relació a uns espais socials determinats.

Referències 

Antropòlegs americans
Colombians